Jaunich ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Georg Jaunich (* 1951), deutscher Handballspieler
 Horst Jaunich (* 1930), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD), MdB